Та́нтра — термин, имеющий широкое смысловое значение. Корень «тан» означает распространять, корень «тра» — спасать. Тантра распространяет великое знание и тем самым спасает. Тантра означает также «истина» или же «книга», «трактат». Есть и другие толкования этого слова.

 Тантры — буддийские или индуистские трактаты.
 Тантра — система высших практик тибетского буддизма.
 Тантра — система духовно-религиозных практик в индуизме.
 Тантра — обзор разнородных пониманий «тантры» в традиционных эзотерических учениях, школах нью-эйджа и в популярной культуре.
 Тантрический секс — сексуальные практики, использующие какие-то элементы сексуальной тантры.
 Тантра — направление в кэмпо, когда во главу становится эзотерическое, мистическое развитие занимающегося боевым искусством. К тантрическим боевым искусствам относят айкидо в высшем своем развитии Морихэем Уэсибой.

Примечания